Dieren
 Krekels, familie van insecten

Personen met de achternaam Krekels
 Jan Krekels, Nederlands wielrenner
 Kathleen Krekels, Belgisch politica